Prioro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Prioro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Prioro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar